Кратер Вега () — останки ударного кратера в юго-восточной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь словенского математика, физика и артиллерийского офицера Юрия (Георга) Вега (1754—1802) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Фраунгофер на северо-западе; кратер Пэреск на востоке-юго-востоке и кратер Реймерс на юго-западе. На юго-западе от кратера располагается долина Рейта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 73,5 км, глубина 2,78 км.

За время своего существования кратер сильно разрушен. Хорошо сохранилась западная часть вала, тогда как восточная часть вала перекрыта четырьмя небольшими кратерами, южная часть вала и чаши кратера перекрыта сателлитным кратером Вега B. К северо-западной части кратера примыкает скопление небольших кратеров. Высота вала над окружающей местностью 1320 м, объем кратера составляет приблизительно 5 100 км³.. Дно чаши кратера сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны